Gräsö kan syfta på:

 Gräsö – en ö i norra Roslagen
 Gräsö gårds naturreservat – ett naturreservat i Östhammars kommun
 Gräsö socken – socken i Uppland
 Gräsö landskommun – en tidigare kommun i Stockholms län 1863–1951
 Gräsö församling – en tidigare församling i Uppsala stift –2002
 Gräsö kyrka –  en kyrkobyggnad i norra Roslagen som tillhör Öregrund-Gräsö församling
 Gräsö (ort) – en småort på Gräsö
 Gräsö distrikt – ett distrikt i Östhammars kommun och Uppsala län 2016–
 Gräsö – äldre namn på en ö mellan Dagö och Ormsö i Estland, se Hares

Se även
 Gräsören
 Gräsörarna